Vonlanthen ist der Familienname folgender Personen:

 Beat Vonlanthen (* 1957), Schweizer Politiker (CVP)
 Jo Vonlanthen (* 1942), Schweizer Automobilrennfahrer
 Johan Vonlanthen (* 1986), Schweizer Fußballspieler
 Louis Vonlanthen (1889–1937), Schweizer Zeichner und Maler
 Lucas Vonlanthen (* 1981), Schweizer Skispringer und Nordischer Kombinierer
 Roger Vonlanthen (1930–2020), Schweizer Fußballspieler und -trainer
 Vinz Vonlanthen (* 1959), Schweizer Jazz- und Improvisationsmusiker